

Letteratura 
Oltre l'invisibile (Time and Again), romanzo di Clifford D. Simak (1951)
Indietro nel tempo (Time and Again), romanzo di Jack Finney (1970)

Musica 
Time and Again, canzone di David Coverdale contenuta nell'album Northwinds (1978)
Time and Again, canzone degli a-ha contenuta nell'album Lifelines (2002)

Televisione 
Ancora una volta (Time and Again), episodio della prima stagione di Star Trek: Voyager

Pagine correlate 
Time and Time Again, singolo dei Papa Roach estratto dall'album LoveHateTragedy (2002)